Вачна́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Вачнадзе, Вахтанг Дмитриевич (1929—2018) — советский и российский конструктор ракетной техники, генеральный директор НПО «Энергия» с 1977 по 1991 год.
 Вачнадзе, Георгий Николаевич (род. 1943) — советский и российский историк и журналист, дипломат, педагог.
 Вачнадзе, Давид Владимирович (1884—1962) — грузинский политик, один из основателей Национал-демократической партии Грузии.
 Вачнадзе, Иларион (1767—1823) — архимандрит Русской православной церкви. 
 Вачнадзе, Нато Георгиевна (1904—1953) — грузинская советская актриса.

См. также 
 Вачнадзе (княжеские роды) — несколько грузинских княжеских родов.
 Вачнадзиани